Dobble ist ein Kartenspiel, das als Beobachtungs- und Reaktionsspiel funktioniert. Es wurde in Deutschland von der Asmodee GmbH, Tochterfirma der französischen Asmodee France, veröffentlicht. Das Spiel entspricht dem 2009 in den USA von Blue Orange Games veröffentlichten Spiel Spot it!, das von Denis Blanchot, Jacques Cottereau und Play Factory (Jean-François Andréani, Toussain Benedetti, Guillaume Gille-Naves und Igor Polouchine) gestaltet wurde. Die meisten Varianten des Spiels werden in einer runden Blechdose verkauft.

In der Standardvariante enthält das Spiel 55 runde Karten, die jeweils genau acht Symbole zeigen. Insgesamt sind es 57 unterschiedliche Symbole. Die Besonderheit ist, dass die Symbole auf den einzelnen Karten so gewählt sind, dass je zwei Karten stets genau in einem Symbol übereinstimmen. Eine weitere Variante des Spiels enthält 30 Karten, die jeweils sechs Symbole zeigen. Das Spiel ist auf zwei bis acht Mitspieler ausgelegt. Die Standardvarianten werden ab sieben Jahren empfohlen, die einfacheren Versionen ab drei Jahren. Die Spieldauer beträgt etwa 10 bis 15 Minuten.

Spielprinzip 

Alle Karten werden an die Mitspieler zu gleichen Teilen ausgeteilt. Auf jeder Karte sind jeweils acht (bzw. sechs) der Symbole abgedruckt. Die letzte Karte wird aufgedeckt auf den Tisch gelegt. Nun müssen alle Spieler gleichzeitig die Symbole auf der Karte mit den Symbolen ihrer oben liegenden Karte vergleichen. Findet ein Spieler das auf beiden Karten gleiche Symbol, so kann er seine Karte auf den Stapel ablegen, indem er das Symbol benennt.

Gewonnen hat der Spieler, der zuerst alle seine Karten abgelegt hat.

Neben diesem Spielprinzip bietet Dobble in seiner Anleitung fünf weitere Varianten an.

Varianten 
Neben dem Spiel Dobble, das von der französischen Firma Asmodee und ihren europäischen Tochter- und Partnerfirmen vertrieben wird, gibt es zahlreiche Varianten von Spot it!, die in den USA und weltweit vertrieben werden. In Deutschland erschien das Spiel zu den Internationalen Spieletagen 2010 in Essen.

Varianten von Dobble mit 55 Karten à acht Symbole:
 Dobble (FR, DE)
 Dobble Hollywood (FR, DE)
 Dobble Star Wars (FR, DE)
 Dobble des marques (FR)
 Dobble Corsica (FR)
 Dobble Animaux (FR)
 Dobble Sécurité Routière (FR)
 Dobble Smurfen (BE)
 Dobble HP (FR, DE)

Varianten von Dobble mit 30 Karten à sechs Symbole:
 Dobble Kids (FR, DE)
 Dobble 1,2,3 (FR, DE)
 Dobble Cars  (FR, DE)
 Dobble Circus (FR)
 Dobble Beach (FR)
 Dobble Dory (FR, DE)

Varianten von Spot it! mit 55 Karten à acht Symbole:
 Spot it! 
 Spot it! Sports
 Spot it! Gone camping
 Spot it! Shalom
 Spot it! Signature
 Spot it! Hip
 Spot it! Splash
 Spot it! Halloween
 Spot it! On the road
 Spot it! Fire and Ice
 Spot it! Basic English
 Spot it! Basic Spanish
 Spot it! Basic French
 Spot it! Shopkins
 Spot it! San Francisco
 Spot it! Golf
 Spot it! MLB
 Spot it! NHL
 Spot it! FAO
 Spot it! Chicago Cubs
 Spot it! Disney Miles from Tomorrowland
 Spot it! Words Disney Pixar
 Spot it! Words Disney Princess
 Spot it! Alphabet Disney Planes
 Spot it! Alphabet Disney Frozen
 Spot it! Alphabet Disney Sofia the First
 Spot it! Alphabet Disney Jake
 Spot-it! UnitedHealthcare Childrens Foundation Smile Edition

Varianten von Spot it! mit 30 Karten à sechs Symbole:
 Spot it Jr.!
 Spot it! Jr. Animals
 Spot it! Alphabet
 Spot it! Numbers and Shapes
 Spot it! America
 Spot it! Alphabet Doc McStuffins
 Spot it! Numbers and shapes Doc McStuffins
 Spot it! Christmas Holiday
 Spot It! Winter Wonderland

Zur mathematischen Struktur des Spiels 
Das Spiel Dobble lässt sich anhand der projektiven Ebene  über dem Restklassenkörper , , mit  Punkten und ebenso vielen Geraden beschreiben. Anschaulich handelt es sich dabei um eine Matrix aus:
 7×7 rechtwinklig angeordneten Punkten,
 8×7 Geraden, die die Punkte waagerecht, senkrecht und mit verschiedenen Steigungen von 1–6 verbinden (wobei schräge Geraden nach dem Verlassen des quadratischen Feldes im Sinne des Divisionsrestes an der gegenüberliegenden Seite wieder eintreten und weitere mögliche Geraden nicht berücksichtigt werden, die die gleichen Punkte verbinden; zum Beispiel verbinden die Geraden mit der Steigung 1/2 genau die gleichen Punkte wie die Geraden mit der Steigung 4),
 8 weiteren Punkten, die die Schnittpunkte paralleler Geraden im Unendlichen darstellen,
 sowie einer Geraden, die die Punkte im Unendlichen verbindet.

Man kann damit jedes Symbol so durch einen Punkt und jede Spielkarte so durch eine Gerade repräsentieren, dass jede Karte genau die acht Symbole enthält, durch die die Gerade verläuft. Da sich zwei Geraden immer in einem Punkt schneiden, entspricht dieser Punkt dem Symbol, das auf beiden Karten übereinstimmt. In dem Spiel fehlen diese beiden Karten: "Auge, Ausrufezeichen, Glühbirne, Hammer, Hund, Marienkäfer, Schneemann, Totenkopf" und "Ahornblatt, Dinosaurier, Eiswürfel, Fragezeichen, Gritibänz, Kaktus, Margerite, Schneemann".

Die Spielvariante mit 31 Karten entspricht dem Modell mit .

Siehe auch 
 Set!

Weblinks 
 
 
 Spieleanleitung Dobble (pdf)
 Deutsche Webseite zu Dobble
 Spielbesprechung, faz.net, 27. Januar 2015
 Spielbesprechung auf cliqueneben.at
 Dobble mit 9 Symbolen pro Karte (73 Karten)
 Dobble mit 10 Symbolen pro Karte (91 Karten)

Einzelnachweise 

Kartenspiel mit speziellem Blatt
Spiel 2009